Hippomarathrum tinei är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Lojacono-Pojero. Hippomarathrum tinei ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tinei